pole siłowe – w chemii obliczeniowej, funkcja oraz parametry tej funkcji dla danych cząsteczek albo grup atomów, opisująca ich energię tego układu w zależności od położenia jego elementów,  
  pole siłowe (pole sił) – obszar przestrzeni, w którym na cząstkę działa siła,
  pole siłowe – w fantastyce naukowej, bariera osłaniająca obiekt przed wpływami zewnętrznymi

Przypisy